Cambiamento Democratico – partito politico di El Salvador
Cambiamento Democratico – partito politico di Panama